Retzenbach und Retzenbachl sind Gewässernamen:

 Retzenbach (Angerrinne), rechter Zufluss der Angerrinne (zum Kleinsorheimer Bach, zum Bautenbach, zur Eger, zur Wörnitz) nahe Kleinsorheim, Gemeinde Möttingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Retzenbach (Forellenbach), linker Zufluss des Forellenbachs (zur Eger, zur Wörnitz) am Schellenhof von Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Retzenbach (Reutbach), rechter Zufluss des Reutbachs (zum Mahdbach, zum Fornsbach, zur Murr) unter dem Retzenhof, Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Retzenbachl, linker Zufluss des Harbachs (zum Regen) vor Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Rettenbach